Schaeff. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jakob Christan Schaeffer
 Jacob Christian H.von Schaeffer

Robotskapade auktorsförkortningar